Ogonkí (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Ogonkí (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Ogonkí (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia